«Социальная смотрительница спит» () — картина Люсьена Фрейда, написанная в 1995 году. На картине изображена тучная голая женщина, спящая на кушетке, стоящей на паркетном полу. На заднем фоне просматривается тряпичный занавес.

Описание 
Моделью для данной картины послужила Сьюзен Тилли по прозвищу «Толстая Сью», руководившая Центром занятости в Чаринг-кросс в центре Лондона. 

Сьюзен Тилли также является автором биографии Ли Бауэри, озаглавленной «Ли Бауэри, жизнь и времена идола». Бовери — британский артист, послуживший натурщиком многих мужских ню Фрейда, именно он познакомил художника со Сьюзен. Ранее она работала в его ночном клубе «Табу».

Она стала самой дорогой на тот момент картиной живущего автора, проданной на аукционе Кристи. Она была куплена Романом Абрамовичем 13 мая 2008 года за 33,6 млн долларов.

Картина «Социальная смотрительница спит II» (1994) изображает ту же модель (продана на Christie's за  56,1 млн долл. в 2015 году). Тилли также изображена на картинах «Вечер в студии»,  «Социальная смотрительница отдыхает», «Сон у львиного ковра».

Примечания

Литература 
 
 
 

Женские портреты XX века
Картины 1995 года
Картины из частных собраний
Картины с обнажёнными женщинами